Нойбауэр, Нейбауэр () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Нейбауэр, Адольф (1831—1907) — британский ориенталист.
 Нойбауэр, Альфред (1891—1980) — руководитель гоночной команды «Мерседес» в 1926—1955 годы.
 Нойбауэр, Дагмар (род. 1962) — восточногерманская легкоатлетка.
 Нойбауэр, Джон (1933—2015) — профессор Амстердамского университета.
 Нойбауэр, Кристин (род. 1966) — американская актриса.
 Нойбауэр, Луиза (род. 1996) — немецкая климатическая активистка.
 Нейбауэр, Отто (1874—1957) — немецкий медик.
 Нойбауэр, Роберт (1895—1969) — словенский врач-фтизиатр.
 Нойбауэр, Христиана фон (1839—1901) — австрийская писательница, поэтесса и театральная актриса, более известная под псевдонимом «Ада Кристен».

См. также